La cattedrale dei Santi Massimo e Giorgio, ossia il duomo di L'Aquila
Il duomo di Penne, intitolato a Massimo d'Aveia e a Santa Maria degli Angeli
L'antica cattedrale di  Forcona, in località Civita di Bagno dell'Aquila.